Giovanni Bonini : peintre italien, actif à Orvieto dans les années 1320
 Severo Bonini (1582-1663) : compositeur italien
 Girolamo Bonini ( -1680) :  peintre baroque italien 
 Valerio Bonini (1924-2003), coureur cycliste italien
 Massimo Bonini (1959- ) : ancien footballeur saint-marinais
 Carlo Bonini (1967-), essayiste et journaliste d’investigation italien

Homonymie de patronyme italien